Joana d'Arc pode se referir a:

 Joana d'Arc, a heroína da França

Literatura 
 A Vida de Joana d'Arc, livro de Érico Veríssimo

Teatro 
 Joana d'Arc (peça), de Claudel

 Saint Joan (peça), de George Bernard Shaw

Cinema 
 Jeanne d'Arc (1899), de Georges Méliès (1899)
 Joan the Woman, de Cecil B. de Mille (1917), exibido no Brasil como Joana d'Arc
 A Paixão de Joana d'Arc, de 1928
 Joana d'Arc (1948), com Ingrid Bergman (1948)
 Giovanna d'Arco al rogo, de Roberto Rossellini (1954)
 Santa Joana (filme), com Jean Seberg
 O Processo de Joana d'Arc, produção francesa de 1962
 Joana d'Arc de Luc Besson, com Milla Jovovich (1999)

Videogame 
 Wars & Warriors: Joan of Arc, videogame da Enlight Software (2004)

Televisão 
 Joan of Arc (1999), filme com Leelee Sobieski

Veículos militares 
 Jeanne d'Arc (porta-helicópteros) - porta-helicópteros da marinha francesa

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos